Тайлер Эннис () — имя и фамилия:
 Эннис, Тайлер (род. 1989) — канадский хоккеист.
 Эннис, Тайлер (род. 1994) — канадский баскетболист.